Flakaholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flakaholmen, Borgå, Nyland, 
 Flakaholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Flakaholm
Flakholmen

Robotskapade Finlandförgreningar